Битлянгур () — деревня в Нижнеискубашском сельском поселении Кукморского района Татарстана России.

География 
Деревня расположена на берегу реки Искубаш.

История 
В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Битлякур (Акцыбова) 1-го стана Мамадышского уезда Казанской губернии. Располагалась при речке Уське, по правую сторону Кукморского торгового тракта, в 24 верстах от уездного города Мамадыша и в 22 верстах от становой квартиры во владельческом селе Кукмор (Таишевский Завод). В деревне, в 55 дворах жили 358 человек (182 мужчины и 176 женщин), была мечеть.

Демография

Известные люди 
 Нух Идрисов (1918—1944) — лейтенант, повторивший подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Кукморского района